Бацање кугле у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 7. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу освојену у Барселони 1995 бранио је Мика Халвари  из Финске.

Земље учеснице 
Учествовала су 22 такмичара из 16 земаља. .
 
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању кугле пре почетка светског првенства 7. марта 1997. године.

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кугле у дворани пре почетка првенства (7. марта 1997), имали су следећи пласман.  

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. марта 1997. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 19,80 килограма. Норму су остварила 9 такмичара (КВ) а 3 се квалификовало на основу резултата (кв). , , , 

Почетак такмичења: Група А у 11:10, група Б у 13:00.

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 1997. године у 19:50. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1997.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици у дворани